Heinrich Dietz ist der Name folgender Personen:

* Heinrich Dietz (Politiker) (* 1941), deutscher Politiker der CDU
 Heinrich Dietz (Jurist) (1874–1946), deutscher Jurist und Generalrichter
 Heinrich Friedrich von Diez (1751–1817), preußischer Gesandter, Orientalist, Bibliophiler und Privatgelehrter
 Heinrich Laurenz Dietz (1888–1942), deutscher Architekt der Moderne
 Johann Heinrich Wilhelm Dietz (1843–1922), deutscher Verleger und Politiker